Pholcomma är ett släkte av spindlar som beskrevs av Tord Tamerlan Teodor Thorell 1869. Pholcomma ingår i familjen klotspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Klotspindlar
Pholcomma